Millennium Demokratische Partei steht für:

 Sae-cheonnyeon-minju-Partei, südkoreanische Partei
 Partido Milénio Democrático, osttimoresische Partei